Опер, Андрес (род. 1977) — эстонский футболист.
 «Опер» — V часть телевизионного сериала «Бандитский Петербург».
 Опер — разговорное название оперативного сотрудника.

 См. также
 Комише опер